Die 22. Eishockey-Weltmeisterschaft der Junioren der Internationalen Eishockey-Föderation IIHF waren die Eishockey-Weltmeisterschaften des Jahres 1998 in der Altersklasse der Unter-Zwanzigjährigen (U20). Insgesamt nahmen zwischen dem 25. Dezember 1997 und 4. Januar 1998 34 Nationalmannschaften an den vier Turnieren der A- bis D-Gruppe der Weltmeisterschaft teil.

Finnland wurde zum zweiten Mal Weltmeister vor Russland und der überraschend starken Schweiz, die ihre erste Medaille bei Junioren-Titelkämpfen gewann. Titelverteidiger Kanada belegte lediglich den achten Platz. Der deutsche Nachwuchs musste nach sieben Jahren der Erstklassigkeit den Abstieg in die B-Gruppe hinnehmen. Österreich belegte in der C-Gruppe den vierten Rang.

Teilnehmer, Austragungsorte und -zeiträume 
 A-Weltmeisterschaft: 25. Dezember 1997 bis 3. Januar 1998 in Helsinki und Hämeenlinna, Finnland
 Teilnehmer: , ,  (Titelverteidiger),  (Aufsteiger), , , , , , 
 B-Weltmeisterschaft: 28. Dezember 1997 bis 4. Januar 1998 in Tychy und Sosnowiec, Polen
 Teilnehmer:  (Aufsteiger), , , , ,  (Absteiger), , 
 C-Weltmeisterschaft: 28. Dezember 1997 bis 1. Januar 1998 in Tallinn und Kohtla-Järve, Estland
 Teilnehmer: ,  (Aufsteiger), ,  (Absteiger), , , , 
 D-Weltmeisterschaft: 30. Dezember 1997 bis 3. Januar 1998 in Kaunas und Elektrėnai, Litauen
 Teilnehmer: , , , ,  (Absteiger), , ,  (Neuling)

 trat im Gegensatz zum Vorjahr nicht mehr an.

A-Weltmeisterschaft 
in Helsinki und Hämeenlinna, Finnland

Modus 
Zugelassen waren männliche Spieler unter 20 Jahren (U-20). Teilgenommen haben zehn Mannschaften, die in zwei Gruppen zu je fünf Mannschaften eingeteilt wurden. Jede Mannschaft spielte einmal gegen jeden Gruppengegner. Anschließend spielten die beiden Gruppenletzten im Modus Best-of-Three den einzigen Absteiger in die B-Weltmeisterschaft aus. Die anderen acht Mannschaften spielten in den Playoffs den Weltmeistertitel aus.

Vorrunde

Gruppe A

Gruppe B

Play-Downs gegen den Abstieg (Best of Three)

Play-Offs

Beste Scorer 
Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte, SM = Strafminuten; Fett: Turnierbestwert

Beste Torhüter 
Quelle: hokej.sfrp.cz; Abkürzungen: Sp = Spiele, Min = Eiszeit (in Minuten), GT = Gegentore, SO = Shutouts, Sv% = gehaltene Schüsse (in %), GTS = Gegentorschnitt; Fett: Turnierbestwert

Abschlussplatzierungen

Titel, Auf- und Abstieg

Auszeichnungen

B-Weltmeisterschaft 
in Tychy und Sosnowiec, Polen

Vorrunde

Play-Downs gegen den Abstieg (Best of Three)

Finalrunde um die Plätze 1–6

Abschlussplatzierung B-WM

Auf- und Abstieg

Auszeichnungen

C-Weltmeisterschaft 
in Tallinn und Kohtla-Järve, Estland

Vorrunde

Finale und Platzierungsspiele

Abschlussplatzierung der C-WM

Auf- und Abstieg

D-Weltmeisterschaft 
in Kaunas und Elektrėnai, Litauen

Vorrunde

Finale und Platzierungsspiele

Abschlussplatzierung der D-WM

Auf- und Abstieg

Weblinks 
 Die Junioren-Weltmeisterschaft bei hockeyarchives.info (frz.)
 Turnierstatistiken bei hockeycanada.com
 World Junior Championship Pool A, 25.12.1997 - 3.1.1998, Helsinki, Hämeenlinna, Finland bei hokej.sfrp.cz

Einzelnachweise 

1998
Wm
Wm
Weltmeisterschaft der Junioren, 1998
Weltmeisterschaft der Junioren, 1998
Weltmeisterschaft der Junioren, 1998
Weltmeisterschaft der Junioren, 1998
Eishockeywettbewerb in Helsinki
Eishockeywettbewerb in Hämeenlinna
Eishockeywettbewerb in Tychy
Eishockeywettbewerb in Sosnowiec
Eishockeywettbewerb in Tallinn
Sport (Kohtla-Järve)
Eishockeywettbewerb in Elektrėnai
Eishockeywettbewerb in Kaunas